Влади́мир Алекса́ндрович Жда́нов:
 Жданов, Владимир Александрович (1898—1971) — русский советский литературовед, толстовед-текстолог.
 Жданов, Владимир Александрович (1925—1943) — антифашист, член «Молодой гвардии».